Chaoburmus är ett släkte av tvåvingar. Chaoburmus ingår i familjen tofsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tofsmyggor
Chaoburmus